An Vinh (Bình Định), een xã in district An Lão, provincie Bình Định
 An Vinh (Thái Bình), een xã in district Quỳnh Phụ, provincie Thái Bình

Zie ook
 An Vĩnh, een xã op het eiland Lớn, district Lý Sơn, provincie Quảng Ngãi